widełki –

1. ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka

2. małe widły

3. «przedmiot w postaci pręta zakończonego rozwidleniem o dwu zębach»

4. dwie różne liczby, które wyznaczają zakres, w którym mieści się jakaś wielkość

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Widełki – wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce

Inne 
 Widełki – nieofic.  osada w woj. podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska
 widełki – posunięcie w szachach

Zobacz też 
 Widełka

Przypisy